Niemojewski oder Niemojowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bonawentura von Niemojowski (1787–1835), Präsident der polnischen Nationalregierung
 Andrzej Niemojewski (1864–1921), polnischer Dichter und Schriftsteller im Jungen Polen
 Lech Niemojewski (1894–1952), polnischer Architekt und Hochschullehrer